Can Jover, pàgina de desambiguació
 Casa Jover (Terrassa), edifici situat al carrer de la Rutlla fent cantonada amb el carrer del Vall de Terrassa (Vallès Occidental)
 Serra d'en Jover, serra entre els municipis de Colldejou (Baix Camp), Capçanes (Priorat) i Tivissa (Ribera d'Ebre) 
 Biografies:
 Camil Nicasi Jover i Pierron (Alacant, 1821 - 1881), periodista i escriptor valencià 
 Daniel Jover Torregrosa (Alacant, 1956), mestre i educador
 Eusebi Jover i Marquet (Terrassa, 1839 - Barcelona, 1919), advocat i polític català 
 Gregorio Jover Cortés (Terol, 1891 - Mèxic, 1964), anarquista i revolucionari espanyol 
 Joan Jover Sañés (Barcelona, 1903 - Sitges, 1960), pilot de Fórmula 1 català
 Joan Jover i Serra (Igualada, 1823 - Barcelona, 1879), empresari, banquer i polític català 
 Joaquim Jover i Costa (Barcelona, 1854 - 1922), empresari 
 José María Jover Zamora (Cartagena, 1920 - Madrid, 2006), historiador i mestre d'historiadors murcià 
 Josep Jover i Padró (Terrassa, 1955), advocat català, especialitzat en propietat intel·lectual i drets d'autor 
 Leandre Jover i Peix (segles XIX-XX), banquer català de la família Jover 
 Lluís Jover i Nonell (Barcelona, 1890 - 1984), advocat i polític 
 Miquel Bosch i Jover (Calders, 1900 - 1960), pedagog i escriptor català
 Pere Jover i Presa (València, 1941), advocat i polític català